"Symphony of Destruction" é um single de 1992, feito pela banda de thrash metal estadunidense Megadeth. Foi apresentada no álbum Countdown to Extinction.

Vídeo Clipe 

O vídeo mostra constantemente pessoas que protestam contra um novo presidente, e também como uma pessoa de boa apresentação pode chegar no poder e controlar a todos, em sua volta.

Covers e remixes 

A Canção foi coberta pelas seguintes bandas, além do Megadeth:

 Al Jourgensen com Trent Reznor
 Alghazanth
 Arch Enemy
 Black Warrant (Banda)
 Fury (Banda)
 Hellsongs- Para o álbum "Songs in the key of 666"
 Paul Di'Anno - Para a sua compilação "The Living Dead".
 Nightwish - Uma performance ao vivo da canção,incluída no Single "The Siren".
 Seeds of Sorrow

A versão original do Megadeth foi remixada por Nine Inch Nails como o 'Gristle' mix.

Aparições 

 Uma Versão Cover da música,foi destaque no game de plataforma PlayStation 2, Guitar Hero.
 Uma remix foi usada no game WWE SmackDown vs Raw 2006.
 A canção é apresentada nos games True Crime: Streets of LA e FlatOut 2.
 Esta disponível para ser tocada no Jogo Rocksmith ( Como uma DLC)

Canções gravadas por Megadeth
Singles de 1992